Ыйджонбу () — южнокорейский топоним:

 Ыйджонбу — город в Южной Корее.
 Ыйджонбу — линия Сеульского метрополитена.
 Ыйджонбу — станции Сеульского метрополитена в городе Ыйджонбу.
 Ыйджонбу — стадион в одноимённом городе.
 Ыйджонбу — футбольный клуб.